Джарро́н Ко́ллинз (; род. 2 декабря 1978 года в Нортридже, Калифорния) — американский баскетболист и тренер, выступавший за клубы НБА в 2001—2011 годах. В настоящее время он работает помощником тренера клуба «Голден Стэйт Уорриорз».

Биография 
Коллинз является выпускником школы Гарвард-Уэстлейк, где он играл за местную команду вместе со своим братом-близнецом Джейсоном Коллинзом, а игроком выходившим на замену на позицию Джейсона был известный ныне голливудский актёр Джейсон Сигел.

НБА 
Коллинз был выбран под общим 52-м номером на драфте НБА 2001 года клубом «Юта Джаз». Он отыграл восемь сезонов за команды из Солт-Лейк-Сити прежде чем стал свободным агентом перед сезоном  годов. Время перед сезоном Коллинз провёл в тренировочном лагере «Портленд Трэйл Блэйзерс», но не подошёл команде и был подписан «Финикс Санз».

7 января 2011 года Коллинз присоединился к «Лос-Анджелес Клипперс» подписав 10-дневный контракт, затем 17 января был подписан ещё один 10-дневный контракт. 1 марта Джаррон подписал 10-дневный контракт с «Портленд Трэйл Блэйзерс», после второго 10-дневного контракта команда отказалась продлевать соглашение с игроком. После этого Коллинз завершил карьеру.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Баскетбольные тренеры США
Игроки «Стэнфорд Кардинал» (баскетбол)
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Тренеры «Голден Стэйт Уорриорз»
Выпускники школы Гарвард — Уэстлейк